Aposeris és un gènere de plantes asteràcies.

Només se'n coneix una espècie, Aposeris foetida, estesa per Europa.

Aquest nom va ser encunyat per Necker el 1790

Referències i enllaços externs 

Asteràcies